D100 ist 

 eine Nationalstraße in Kroatien: Državna cesta D100
 eine Nationalstraße in der Türkei: Schnellstraße D100
 eine kleine Diesellokomotive der 1930er Jahre: DWK D100
 eine Spiegelreflexkamera von 2002: Nikon D100

